Кайара — фамилия. Известные носители:

 Кайара, Мигель (род. 1986) — новокаледонский футболист.
 Кайара, Рой (род. 1990) — новокаледонский футболист.